Новодворская:

 Новодворская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Новодворская, Валерия Ильинична (1950—2014) — советская диссидентка, журналистка, основательница правой партии «Демократический союз» (Председатель ЦКС ДС). См. также 
 Новодворский
 Новодворское